weu – codice ISO 639-3 della lingua welaug
 WEU – Unione europea occidentale (Western European Union in inglese ed Westeuropäische Union in tedesco)